

Geografia
Ambria – torrente della provincia di Bergamo
Ambria – frazione del comune di Piateda in provincia di Sondrio
Ambria – frazione del comune di Zogno in provincia di Bergamo
Val d'Ambria – valle secondaria della Val Venina in provincia di Sondrio

Altro
Ambria – pianeta di Guerre stellari